Il doppio del torneo di tennis Ulm Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Painter e Byron Talbot che hanno battuto in finale Dirk Dier e Michael Kohlmann 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Marcos Ondruska (primo turno)
 Brandon Coupe /  Paul Rosner (semifinali)

 Dirk Dier /  Michael Kohlmann (finale)
 Andrew Painter /  Byron Talbot (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1999